HCI kan syfta på:
 HCI – Host Controller Interface, se Bluetoothprotokollstack
 HCI – engelsk benämning på ett forskningsområde som omfattar planering, design och studier av interaktiva produkter och tjänster, Human Computer Interaction, se Människa–datorinteraktion
 Hci – tecknade serier i SAB:s klassifikationssystem, se H (SAB)

Se även
HCl med gement L efter HC